Il singolare maschile dello  Swedish Open 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2010.

Robin Söderling era il detentore del titolo, ma ha perso in finale contro Nicolás Almagro 5-7, 6-3, 2-6.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Robin Söderling (finale)
  Fernando Verdasco (quarti di finale)
  David Ferrer (semifinali)
  Nicolás Almagro (campione)

 Tommy Robredo (semifinali)
 Paul-Henri Mathieu (primo turno)
 Denis Istomin (primo turno)
 Florent Serra (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Swedish Open 2010
ATP World Tour 2010